Шарль-Ру () — французская фамилия. Известные носители:

 Шарль-Ру, Франсуа (1879—1961) — французский историк и дипломат.
 Шарль-Ру, Эдмонда (1920—2016) — французская писательница, журналистка.